Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

  Philipp Petzschner (ultimo turno)
  Julien Benneteau (ultimo turno)
  Miša Zverev  (qualificato)
  Grigor Dimitrov  (qualificato)

 Marsel İlhan (primo turno)
 Jurij Ščukin (primo turno)
 Igor Sijsling (primo turno)
 Benoît Paire  (qualificato)

Qualificati 

  Dmitrij Tursunov
  Benoît Paire

  Miša Zverev
  Grigor Dimitrov

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2011
ATP World Tour 2011